Leszek Włodzimierz Woźniak (1925–2019) – polski lekarz, profesor nauk medycznych, onkolog, patomorfolog i dermatolog, rektor Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1981–1987
 Leszek Józef Woźniak – profesor nauk rolniczych w zakresie agronomii związany z uczelniami w Rzeszowie

Przypisy